Уи́льям Да́дли Хе́йвуд (, более известный как Большо́й Билл Хе́йвуд (); 4 февраля 1869, Солт-Лейк-Сити — 18 мая 1928, Москва) — североамериканский леворадикальный профсоюзный лидер.

Биография 
Отец Билла, работавший почтальоном, умер, когда мальчику было 3 года. В возрасте 9 лет он проколол правый глаз и остался слепым на один глаз. Работал шахтёром, ковбоем, на ферме. В ранние годы своей деятельности проявлял явную склонность к анархо-синдикализму. В 1896 году вступил в Западную федерацию горняков Америки, в 1901 году стал её секретарём-казначеем. В 1901 году вступил в Социалистическую партию США, примкнул к её левому крылу. Один из основателей и лидеров синдикалистской организации «Индустриальные рабочие мира», с 1914 года – генеральный секретарь ИРМ.

Организовывал забастовки шахтёров. Был лидером «Колорадских трудовых войн» — серии конфликтов между рабочими и администрацией на шахтах в штате Колорадо, в которых было убито 33 рабочих — забастовщиков и штрейкбрехеров.

В 1906 году вместе с Чарльзом Мойером и Джорджем Петтибоном обвинен в организации взрыва, в результате которого погиб бывший губернатор Айдахо Фрэнк Стюненберг, на основании показаний Гарри Орчарда, непосредственно заложившего бомбу. Присяжные оправдали Хейвуда.

В 1908 году смещён Мойером с руководящих позиций в Западной федерации горняков. Организовывал забастовки в текстильной промышленности.

В автобиографии рассказывал о своем выступлении в мае 1917 года перед русскими рабочими-иммигрантами, в котором говорил о близкой революции: «Мой совет, товарищи рабочие: боритесь на стороне той партии, которая стоит, во-первых, за власть рабочих и солдатских депутатов, во-вторых, за сепаратный мир с Германией и, в-третьих, за отказ от признания царских долгов».

В 1917 году после вступления США в Первую мировую войну арестован в числе 165 деятелей «Индустриальных рабочих мира» по обвинению в шпионаже и противодействии призыву. В 1918 году судом приговорён к 20 годам тюрьмы за подстрекательство к мятежу. Приветствовал из тюремной камеры Октябрьскую социалистическую революцию в России, заявив: «Это то, о чём мы мечтали». Стал членом Коммунистической партии Америки в 1921 году. В том же году был освобождён под залог на время подачи апелляции и бежал в Советскую Россию. Работал в Международной организации помощи борцам революции (МОПР). Участвовал в создании Автономной индустриальной колонии «Кузбасс». Неоднократно общался с В. И. Лениным (впервые встретился с ним в 1910 году на конгрессе II Интернационала в Копенгагене). Незадолго до кончины был назначен заместителем председателя Негритянского бюро Восточного лендерсекретариата Исполкома Коминтерна. 

Умер в 1928 году. Урна с прахом похоронена в кремлёвской стене 4 августа 1928 года. В книге А. Абрамова «У Кремлёвской стены» сказано, что половина праха Хейвуда замурована в Кремлёвской стене, а вторая, согласно его последней воле, захоронена в США, в братской могиле рабочих, казнённых по «хаймаркетскому делу» в Чикаго в 1887 году.

На русском языке изданы его книги «Кровь и слезы» (1927) и «Книга Билля Хейвуда. Автобиография Вильяма Д. Хейвуда» (1932) (посмертно).

Примечания

Ссылки 
 Bill Haywood’s archive at Anarchist Archives
 Max Eastman «Bill Haywood, Communist»
 David Karsner «William D. Haywood,Communist Ambassador to Russia»
 Lewis Gannett «Bill Haywood in Moscow»

Социалисты США
Коммунисты США
Революционеры США
Синдикалисты
Профсоюзные деятели США
Шахтёры
Похороненные в некрополе у Кремлёвской стены
Лица, оправданные в убийстве